Het ATP-toernooi van Montpellier 2023 (met de officiële naam Open Sud de France) vond plaats van 6 tot 12 februari 2023. Plaats van handeling waren de hardcourt-binnenbanen van de Sud de France Arena in de Franse stad Montpellier.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Montpellier
Montpellier